India kan syfta på: 

 India (växter) – ett växtsläkte av orkidéer
Air India – indiskt flygbolag
Force India – indiskt Formel 1-stall
The Times of India – indisk dagstidning

Geografi

Gambia 

 India (ort), North Bank,

Indien 

 Indien, självständig stat,